Alt Berlin kan verwijzen naar:
 Alt-Berlin, een gebied in de Duitse stad Berlijn.
 Berlin (Phantasialand), een themagebied in attractiepark Phantasialand, ook wel Alt Berlin genoemd.